Джованни Баттиста Морганьи (; ,  — , ) — итальянский врач, основатель патологической анатомии.

Научная деятельность 
Впервые описал изменения, наблюдаемые при вскрытии трупов людей, умерших от различных болезней; эти наблюдения позволили распознавать болезни на основании вскрытий и сравнивать прижизненные признаки с посмертными изменениями. Был 59 лет профессором анатомии в Падуе, где у него учились лучшие итальянские анатомы.

Член Лондонского королевского общества (1722), иностранный член Парижской академии наук (1731), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1734).

Сочинения 
 «Adversaria anatomica» («Анатомическая состязательность», Болонья, 1706—1719),
 «De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri V» («Места и причины болезней, исследуемых анатомией 5», 1761; новейшее изд. 1827—29, переведена на яз. франц., нем. и англ.),
 «Opera» («Работа», 1765).

Примечания

Литература 
 Саркисов Д. С. Дж. Б. Морганьи: (К 300-летию со дня рождения) // Клиническая медицина. 1983. Т.61. № 1. С.110—114.
 Androutsos, G (2006). «Giovanni-Battista Morgagni (1682—1773): creator of pathological anatomy». (рус. Джованни-Баттиста Морганьи (1682—1773), создатель патологической анатомии; Journal of B.U.ON.: official journal of the Balkan Union of Oncology 11 (1): 95-101. PMID 17318961.
 Ventura, H O (October 2000). «Giovanni Battista Morgagni and the foundation of modern medicine». Clinical Cardiology 23 (10): 792-4. doi:10.1002/clc.4960231021. PMID 11061062.
 Tedeschi, C G (September 1961). «Giovanni Battista Morgagni, the founder of pathologic anatomy. A biographic sketh, on the occasion of the 200th anniversary of the publication of his „De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis“». Boston Medical Quarterly 12: 112-25. PMID 14037836.

Ссылки 
 

Анатомы Италии
Преподаватели вузов Италии
Члены Болонской академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Прусской академии наук
Латинские писатели
Выпускники Болонского университета